Bianca Castafiore est un personnage de fiction, imaginé par Hergé et apparaissant dans Les Aventures de Tintin. Cantatrice italienne renommée, elle est toujours accompagnée par sa fidèle camériste, Irma, et son pianiste, Igor Wagner.
 Les Bijoux de la Castafiore est le  des Aventures de Tintin.
 (1683) Castafiore est un astéroïde découvert le .
 Les Castafiores est un groupe de musiciens originaire de Carcassonne.